Le nom Regragui désigne la transcription latine de l'arabe الركراكي.

Patronyme 

 Walid Regragui (1975-) , footballeur international marocain reconverti entraîneur
 Nezha Regragui (1957-), actrice marocaine, mère de Saad Lamjarred
 Abdesselem Regragui (1939-), gymnaste marocain
 Said Regragui (1974-), athlète suédois d'origine marocaine
 Hassan Regragui (1964-), footballeur marocain
 Hamza Regragui (1997-), footballeur marocain
 Fatima Regragui (1941-2021), actrice marocaine
 Mohamed Fquih Regragui (1938-), artiste peintre marocain
 Aziz Regragui, écrivain marocain

Patronyme marocain